Lou Charmelle (8 de outubro de 1983) é uma atriz pornográfica francesa de origem tunisiana. Anunciou sua retirada do pornô em 16 de outubro de 2012.

Prêmios e indicações

 2009: Hot d'or – Best French Starlet — indicada
 2009: Hot d'or – Best French Actress — indicada
 2011: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2012: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada

Ligações externas 
 
 

Atores pornográficos da França